Cathal McConnell (1944), Iers fluitist en zanger
 Daniel McConnell (1985), Australisch mountainbiker
 Judith McConnell (1944), Amerikaans actrice
 Lee McConnell (1978), Schots atlete
 Mitch McConnell (1942), Amerikaans politicus, meerderheidsleider in de Senaat
 Mollie McConnell (1865-1920), Amerikaans actrice
 Rob McConnell (1935-2010), Canadees componist